Wapen van Laren (Gelderland)
Wapen van Laren (Noord-Holland)